Karteljevo je ime dveh naselij v Sloveniji:

 Dolenje Karteljevo, Novo mesto
 Gorenje Karteljevo, Novo mesto

V bližini naselij je bil na stari avtocesti karteljevski klanec, kjer so ob slabših voznih razmerah pogosto nastajali prometni zastoji.

Mimo vasi se vije nova dvopasovna avtocesta.

naselja v Sloveniji